Пік-а-бу ( ) може означати:

 Пік-а-бу – стиль захисту у боксі.
 Пік-а-бу – персонаж Всесвіту DC.
 Пік-а-бу - гра "ку-ку " в англомовній культурі.

Див. також 

 Пікабу